Acheron-Klasse steht für:

 Amphion-Klasse, eine Klasse von U-Booten der Royal Navy
 Acheron-Klasse (1911), eine Klasse von Zerstörern der Royal Navy